

Мар'євська сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область
 Мар'євська сільська рада — сільське поселення, Сакмарський район, Оренбурзька область